Алексей Николаевич Максименков — (29 марта 1906, Киев — 8 августа 1968) — генерал-майор медицинской службы (1951), доктор медицинских наук (1938), профессор (1941), член-корреспондент АМН СССР (1947), лауреат Сталинской премии (1943), заслуженный деятель науки РСФСР (1967). Заместитель начальника академии по научной работе с 1953 по 1959 г.

Биография 

Родился в г. Киеве в семье рабочего завода «Арсенал».

После окончания Военно-Медицинской академии (1931) служил врачом в войсках.

Закончил адъюнктуру при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ВМА, с которой была связана вся его жизнь. Там он работал преподавателем, старшим преподавателем, заместителем начальника кафедры.

Профессор (1941).

В 1938 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Крайние типы изменчивости системы нижней полой вены и их прикладное значение».

В 1943 г. назначен начальником кафедры оперативной хирургии ВММА, в 1948 г. — начальником кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВМА, которую возглавлял до своей кончины. В 1943 основал и возглавил Военно-медицинский музей МО СССР, которым руководил до 1952 года.

Одно из важнейших направлений в исследованиях А. Н. Максименкова — разработка учения об индивидуальной изменчивости органов и систем тела человека.

Продолжая традиции своего учителя В. Н. Шевкуненко, он развил учение об индивидуальной изменчивости, придав ему новое оригинальное направление, основанное на исследованиях не только различий в форме и положении анатомических образований, но и их физиологического значения, роли в возникновении и течении патологических процессов, что имеет наибольшее значение для современной хирургической практики.

А. Н. Максименков провёл большую работу в качестве ответственного секретаря и соавтора издания «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Крупнейший знаток жизни и творчества Н. И. Пирогова.

Под его руководством выполнено 11 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Во многих медицинских вузах страны кафедры оперативной хирургии возглавляли его ученики.

Память 
Похоронен на академической площадке  Санкт-Петербурга.

22 июня 2006 года на здании анатомического корпуса академии установлена мемориальная доска.

Сочинения 
 Атлас периферической нервной и венозной систем.- М.,1949.- 384 с. (ред.) (в соавт. С Вишневским А. С.)
 Характеристика анатомических изменений при огнестрельных переломах // Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг. — М., 1952. — Т. 15.- Спец. Часть. Гл. 1.- С. 215—478.
 Н. И. Пирогов : его жизнь и встречи в портретах и иллюстрациях. — Л., 1961. — 211 с.

Литература

Ссылки 
 Память народа 

Анатомы СССР
Хирурги СССР
Выпускники Военно-медицинской академии
Преподаватели Военно-медицинской академии
Генерал-майоры медицинской службы (СССР)